Celia Amorós Puente (nascida em 1 de janeiro de 1944 em Valência ) é uma filósofa, ensaísta e defensora da teoria feminista espanhola. Ela é uma figura central no chamado feminismo da igualdade e concentrou uma parte importante de sua pesquisa na construção das relações entre o Iluminismo e o feminismo. Seu livro Hacia una crítica de la razón patriarcal constitui um novo olhar sobre a perspectiva de gênero ( estudos de gênero ) da filosofia, revelando os vieses do androcentrismo e reivindicando uma revisão crítica em nome das mulheres. 

É professora e membro do Departamento de Filosofia e Filosofia Moral e Política da Universidade Nacional de Educação a Distância, conhecida em espanhol como UNED .  Seus interesses principais  de pesquisa são os processos do Iluminismo e suas implicações para o feminismo e as mulheres no Islã, direitos humanos e direitos das mulheres no contexto do multiculturalismo   Em 2006, ela se tornou a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nacional de Ensaio.

Formou-se em Filosofia pela Universidade de Valência em 1969 e recebeu o Prêmio de Grau Extraordinário em 1970. O título de sua tese era: El concepto de razón dialéctica en Jean Paul Sartre ( O Conceito de Razão Dialética de Jean Paul Sartre). Ela também completou seu doutorado na Faculdade de Filosofia da Universidade de Valência. O título de sua tese de doutorado foi: Ideología y pensamiento mítico: en torno a Mitologías de Claude Lévi-Strauss ( Ideologia e pensamento mítico: em torno das mitologias de Claude Lévi-Strauss).  É especialista no pensamento ético e político do filósofo Jean Paul Sartre e na história do existencialismo. Em relação a este campo, integram em sua obra Sören Kierkegaard o la subjetividad del caballero (1987) e Diáspora y Apocalipsis. Ensaios sobre el Nominalismo de Jean Paul Sartre's Nominalism (2001).

Ela foi membro da Frente de Liberación de la Mujer (Inglês: Frente de Libertação das Mulheres) em Madrid até 1980.  Nesse mesmo ano recebeu o prêmio "Maria Espinosa de Ensayo" pelo melhor artigo publicado sobre feminismo e por seu trabalho "Feminismo e partidos políticos" na Zona Abierta, primavera de 1980. 

Em 1987, ela criou o Seminário Feminismo e Iluminismo ministrado na Faculdade de Filosofia da Universidade Complutense de Madrid até 1994. 

Em 14 de novembro de 1990, tornou-se diretora do Instituto de Pesquisa Feminista (Instituto de Investigación Feminista) após uma primeira fase de fundação dirigida por María Carmen García Nieto. Ela liderou o instituto até 1993, neste ano Amorós começou sua estadia na Universidade de Harvard . 

Em 1991 fundou o curso de História da Teoria Feminista no Feminist Research Institute que dirigiu até 2005 e foi substituído pela filósofa Ana de Miguel . Os cursos por ela ministrados (Amorós) foram "Feminismo e Multiculturalismo", "Feminismo e Iluminismo", "Feminismo Freudo-Marxista de Shulamith Firestone" e "A Ontologia do Presente de Donna Haraway ". 

Em 2006, ela recebeu o Prêmio Nacional de Ensaio por seu trabalho "La gran diferenciay sus pequeñas consecuencias.... para la lucha de las mujeres" (2004), tornando-se a primeira mulher a receber este prêmio. No valor de 15.000 euros, tal  prêmio homenageia os pensamentos e reflexões de um autor espanhol por sua obra em qualquer uma das línguas oficiais do estado publicadas no ano anterior ao veredicto. 

Membro e professora do Departamento de Filosofia e Filosofia Moral e Política da UNED,  ela se destaca por seu trabalho e pesquisa sobre feminismo e multiculturalismo. Amorós considera que os vestígios do Iluminismo podem ser encontrados nas mais diversas culturas, nomeadamente na cultura islâmica e procura um ponto de ligação na construção da igualdade entre mulheres de diferentes origens culturais.

Prêmios e distinções 

 Prêmio Ensaio Maria Espinosa 1980 para o melhor artigo publicado sobre questões do feminismo: "Feminismo y partidos políticos", publicado em Zona Aberta, Primavera de 1980. 
 Prêmio Nacional de Redação 2006. 
 2011 Medalha "Promoção dos Valores da Igualdade" atribuída pelo Ministério da Saúde, Serviços Sociais e Igualdade . 
 Prêmio Clara Campoamor 2016 concedido pelo governo municipal de Madri (2016) por suas contribuições para o avanço da igualdade entre homens e mulheres.

Trabalhos principais

Livros 

 Ideología y pensamiento mítico (Ideologia e pensamento mítico) 1973
 Hacia una crítica de la razón patriarcal (Para uma crítica da razão patriarcal), Barcelona, Anthropos, 1985, 1991
 Sören Kierkegaard o la subjetividad del caballero (Sören Kierkegaard ou subjetividade Knight), Barcelona, Anthropos, 1987
 Espacio de los iguais, espacio de las idénticas. Notas sobre poder e princípio de individualização (O mesmo espaço, o mesmo espaço. Notas sobre poder e princípio de individualização), in Arbor, n. 503-504
 Tempo de feminismo. Sobre feminismo, projeto ilustrado e posmodernidad (Tempo do feminismo. Sobre Feminismo, projeto iluminista e pós-modernidade). Madrid, Presidente, Cel. Feminismo, 1997.
 El feminismo: senda no transitada de la Ilustración (Feminismo: caminho não percorrido do Iluminismo na lsegoría. ) Revista de Filosofia Moral e Política, no. 1, 1990, Instituto de Filosofia, CSIC, p. 139
 Sartre. Introducción y Antología de textos (Sartre. Introdução e Antologia de textos. ) Editorial Anthropos.
 Patriarcalismo y razón ilustrada, en Razón y Fe (Patriarcado e razão esclarecida em Razão e Fé), nos. 113–114, julho–agosto de 1991
 Los escritos póstumos de Sartre (I) y (II) (Escritos póstumos de Sartre (I) e (II)), Journal of Philosophy, 3 ~ era, vol. III e IV, Universidade Complutense de Madrid
 El nuevo aspecto de la polis (O novo aspecto da polis), em La balsa de la Medusa, nos. 5.
 Feminismo y Etica (Feminismo e Ética), C. Amoros (ed. ), monografia Isegoría. Revista de Filosofia Moral e Política, nos. 5, 1992.
 Feminismo, Ilustración y misoginia romántica (Feminismo, Iluminismo e misoginia romântica) em Birulés e outros, Filosofía y gênero, Identidades femininas Pamplona, Pamiela, 1992
 Feminismo: igualdad y diferencia (Feminismo: igualdade e diferença), PUEG Books Collection, UNAM, México, 1994
 10 palabras clave sobre Mujer (10 palavras-chave sobre mulheres), Estella (Navarra), Verbo Divino, 1995
 Tempo de feminismo. Sobre feminismo, projeto ilustrado e posmodernidad (O tempo do feminismo. Sobre Feminismo, projeto iluminista e pós-modernidade). Madrid, Presidente, Cel. Feminismo, 1997.
 Feminismo y Filosofía (Feminismo e Filosofia), Amoros, C., (ed.) et alt. Madri, Edit. Visão geral
 Diáspora e Apocalipsis. Estudios sobre o nominalismo de JPSartre (Diáspora e Apocalipse. Estudos nominalismo de Jean – Paul Sartre), Valencia, Eds. Afons, o Magnânimo, (2001). Publicação pendente.
 Mujer, participación y cultura política (Mulher, participação e cultura política) 1990 Buenos Aires, Edições da Flor. Reeditado com o título de Feminismo; igualdad y diferencia (Feminismo; igualdade e diferença), México, PUEG Books, UNAM, 1994. 1ª edição
 La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias. . . Para la emancipación de las mujeres (A grande diferença e suas pequenas consequências. . . Pela emancipação das mulheres), Madrid, Cátedra, Colecção Feminismos, 2004.
 Teoria feminista. De la Ilustración a la globalización (Teoria feminista. Do Iluminismo à globalização) Celia Amorós e Ana de Miguel (eds.) (3 vols. ), Madri, eds. Minerva. 2005
 Vetas de ilustración: Reflexiones sobre feminismo e islam (Streaks of Enlightenment: Reflections on Feminism and Islam) Madrid, Editorial Chair 2009

Edições de livros 

 Inscrever e editar o número especial Ética y Feminismo . Isegoría. Revista do Instituto de Filosofia do Conselho Superior de Investigações Científicas, No. 6, Madrid, 15 nov. Junho de 1992

Traduções 

 Godelier, M., Horizons, trajetórias, Marxistes in Anthropologie (Paris, Maspero, 1973) com o título de Economía, Fetichismo y Religión, Madrid, Siglo XXI Eds., 1974.
 Galton y Schamble, Problemas da Filosofia Contemporânea, Madrid, Grijalbo, 1978.
 Alguns artigos entre os incluídos em J.Vidal Beneyto ed., Análisis estructural del relato, Madrid, ed. Nacional, 1982.
 Revisão da tradução de John Valmar, Ser e Nada, de Jean-Paul Sartre, Madrid, Alianza Editorial, 1984.
 Tradução de Jean – Paul Sartre, Critique de la Raison Dialectique encomendada pela Alianza Editorial. Ainda não publicado.

Publicações sobre o autor 

 Un pensamiento intempestivo: la razón emancipatoria ilustrada en la filosofía de Celia Amorós (Pensamento prematuro: razão iluminada emancipatória na filosofia de Celia Amoros), 1999, de Alicia Puleo . Revista Isegoría 21. (On-line). 
 Filosofía y feminismo en Celia Amorós (2006) (Filosofia e Feminismo de Celia Amoros). Por Luisa Posada Kubissa. Em Labrys, Estudos Feministas. (On-line). 
 Pensar com Celia Amorós (2010) (Pense com Celia Amoros). Editorial Fundamentos 2010. Livro de homenagem editado pelas filósofas Marian López Cao e Luisa Posada Kubissa, do Feminist Research Institute (Universidad Complutense de Madrid), com a colaboração de outras pensadoras feministas Amelia Valcárcel, Alicia Puleo e María Luisa Femenías.

Referências 

Nascidos em 1944
Pessoas vivas
Feminismo
Filósofos da Espanha
!Mais Teoria da História na Wiki (Wikiconcurso de edição)